Il doppio  dello  Swiss Indoors Basel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Bob e Mike Bryan 6–3, 3–6, [10–3].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campione)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2010
ATP World Tour 2010